Владимир Васильевич Сперанский:
 Сперанский, Владимир Васильевич (1855—1887) — русский филолог и педагог.
 Сперанский, Владимир Васильевич (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.